Wenisch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wenisch (* 1942), österreichischer Theologe
 Ernst Wenisch (1916–2003), österreichischer Erwachsenenbildner
 Fritz Wenisch (1944–2020), österreichischer Philosoph
 Johann von Wenisch (1802–1895), österreichischer Jurist und Politiker